

Persone 
 Gabriele Camozzi (1823-1869), patriota e politico italiano.
 Giovanni Battista Camozzi (1515-1581), letterato italiano. 
 Giovanni Battista Camozzi Vertova (1818-1906), senatore del Regno d'Italia e fratello di Gabriele
 Ivano Camozzi (n. 1961), ex sciatore alpino italiano
 Pietro Camozzi (1940-2017), calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo centrocampista.

Altro 
 Camozzi, nobile famiglia di Asola
 Castello Camozzi-Vertova, residenza storica della famiglia Camozzi-Vertova.